Javania är ett släkte av koralldjur. Javania ingår i familjen Flabellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Javania